Aleksandr Golikov – ex hockeista su ghiaccio russo
 Filipp Ivanovič Golikov – generale e politico sovietico
 Vladimir Golikov – ex hockeista su ghiaccio russo